Alte Moschee steht für:

 Alte Moschee von Adana, Türkei
 Alte Moschee (Awdschila), Libyen
 Alte Moschee (Bengasi), Bengasi
 Alte Moschee von Edirne, Türkei
 Alte Moschee in Komotini, Griechenland, siehe Eski Cami (Komotini)
 Alte Moschee (Moskau), Russland
 Alte Moschee (Nischapur), Iran
 Alte Moschee (Tarsus), Türkei
 Alte Moschee von Tirana, Albanien
 Alte Moschee (Ufa), Russland
 Große Alte Moschee in Sokodé, Togo